Пырканайваам  — топоним (тип: потамоним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Пырканайваам — река, левый приток р. Ергывеем, координаты 65°54' с. ш. 175°20' з. д., код ГКГН 157093.
 Пырканайваам — река, правый приток р. Йынройгынайваам, координаты 69°31' с. ш. 171°17' в. д., код ГКГН 157189.
 Пырканайваам — река, правый приток р. Большой Кепервеем, координаты 67°58' с. ш. 166°17' в. д., код ГКГН 789153.
 Пырканайваам — река, правый приток р. Вачватап, координаты 65°32' с. ш. 178°56' з. д., код ГКГН 156948.
 Пырканайваам — река, левый приток р. Анадырь, координаты 66°33' с. ш. 170°54' в. д., код ГКГН 156947.
 Пырканайваам — река, левая составляющая р. Алган, координаты 64°11' с. ш. 172°00' в. д., код ГКГН 157318.
 Пырканайваам — река, правая составляющая р. Васкыватап, координаты 65°32' с. ш. 178°56' з. д., код ГКГН 598697.
 Пырканайваам — река, левый приток р. Энмываам, координаты 66°55' с. ш. 172°51' в. д., код ГКГН 157816.

См. также 
 Пырканай
 Пырканайвеем